Carlos Alberto Souza Saroldi, ou simplesmente Beto Saroldi (nascido no Rio de Janeiro) é um saxofonista, compositor e produtor musical brasileiro. Em 1983 lançou seu primeiro LP pela WEA.

Ligações externas

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de música popular brasileira